Auke Zijlstra (ur. 1964) – holenderski polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji.
 Carla Johanna Zijlstra (ur. 1969) – holenderska łyżwiarka szybka.
 Jelle Zijlstra (1918–2001) – holenderski polityk i ekonomista.
 Wout Zijlstra (ur. 1964) – holenderski profesjonalny strongman.